

Алгома — місто, штат Міссісіпі
 Алгома — місто в окрузі Кевоні, штат Вісконсин
 Алгома — місто в окрузі Віннебаґо, штат Вісконсин

Див. також 
 Блайнд-Рівер